Lazijski jezik

Hrvatska:
 Laz Bistrički, naselje u općini Marija Bistrica
 Laz Stubički, naselje u općini Marija Bistrica

Crna Gora:
 Laz (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić